Полиб:

 Полиб — в древнегреческой мифологии царь Коринфа, муж Меропы.
 Полиб — персонаж древнегреческой мифологии. Двадцатый царь Сикиона. Сын Гермеса и Хтонофилы.